Джанкарло Коррадини (; 24 февраля 1961, Сассуоло) — итальянский футболист и тренер, играл на позиции защитника.

Карьера 
Джанкарло Коррадини начал свою карьеру в клубе «Сассуоло», затем два года выступал за «Дженоа», откуда перешёл в «Реджану», а из неё в «Торино», в котором дебютировал в серии А в матче с «Вероной». Свою профессиональную карьеру футболиста Коррадини завершил в «Наполи», выступая во время периода побед клуба на внутренней и международной арене, выиграв чемпионат Италии, суперкубок Италии и Кубок УЕФА.

В 1994 году Коррадини начал свою тренерскую деятельность, возглавив молодёжный состав «Модены», но проработал лишь 1 сезон. С 1999 по 2001 год Коррадини работал с юношами «Ювентуса», а затем вошёл в технический штаб Марчело Липпи, главного теренра команды, приведшего клуб к двум чемпионским званиям в 2002 и 2003 годах. В 2004 году, с приходом в «Юве» Фабио Капелло, Коррадини стал ассистентом главного тренера и выиграл два чемпионских звания, позже отменённых из-за Кальчополи.

С отправлением «Ювентуса» в серию В, Капелло принял решение уйти из клуба, приняв мадридский «Реал», позвав с собой и Коррадини, однако тот отказал, решив остаться в «Юве» и работать ассистеном у нового главного тренера клуба Дидье Дешама. В конце сезона 2006/07 Дешам был уволен, а Коррадини был вынужден временно возглавить команду, проведя с ней два матча, в которых «Старая синьора» дважды проиграла. На первой пресс конференции Коррадини представился, как «маленький Моуриньо», из-за того, что он был помощником лучших тренеров Италии.

22 июня 2007 года Коррадини возглавил клуб «Венеция», но был уволен спустя два месяца, вследствие домашнего поражения в первом туре от «Кремонезе». 10 ноября 2008 года Коррадини принял руководство «Кунео», выступающим в серии D, где выступает сын Джанкарло, Кристиано Коррадини. В дебютной игре Коррадини «Кунео» обыграл «Специю», а затем смог вывести команду из «зоны вылета».

Достижения 
 Обладатель Кубка УЕФА: 1989
 Чемпион Италии: 1989/90
 Обладатель Суперкубка Италии: 1990

Примечания

Ссылки 
 Профиль на footballplus.com

Футболисты Италии
Футбольные тренеры Италии
Игроки ФК «Сассуоло»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Реджана»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Наполи»
Тренеры ФК «Венеция»
Тренеры ФК «Ювентус»
Тренеры ФК «Кунео»